Михаи́л Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Михаил Васильевич (1900—1937) — 1-й секретарь Свердловского горкома ВКП(б) (1935—1937).
 Кузнецов, Михаил Васильевич (1909—1963) — полковник ГБ, начальник тюремного отдела МВД СССР.
 Кузнецов, Михаил Васильевич (1913—1989) — лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Михаил Васильевич (1892—1967) — артиллерист, Герой Советского Союза.